Hofstötter ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Hofstötter (* 1964) deutscher Handballspieler
 Franz Hofstötter (1871–1958) deutscher Maler und Glasdesigner